Сафронов, Тимофей:
 Сафронов, Тимофей Васильевич (1893—?) — советский кораблестроитель.
 Сафронов, Тимофей Петрович (1916—1979) — Герой Советского Союза.